

Cinema 
Pazze d'amore (Crazy in Love) – film del 1992 diretto da Martha Coolidge
Crazy in Love (Mozart and the Whale) – film del 2005 diretto da Petter Næss

Musica 
Crazy in Love – singolo di Beyoncé feat. Jay-Z del 2003
 Crazy in Love – singolo di Jill Johnson del 2003 
 Crazy in Love – traccia dell'album Encore di Eminem del 2004
 Crazy in Love – album delle Itzy del 2021

Televisione 
 Amore e follia (Crazy in Love) – episodio della terza stagione di Will & Grace
 Crazy in Love – episodio di The Hills